Bergatto Inferiore – nome italiano di Donji Brgat, frazione del comune croato di Breno
 Bergatto Superiore – nome italiano di Gornji Brgat, frazione del comune croato di Breno